Tănăsie  ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Maria Tănasie (* 1995), rumänische Handballspielerin 
 Lavinia Tănăsie (* 2003), rumänische Tennisspielerin